Даниъл Стърн може да се отнася за:

 Даниъл Стърн (актьор)
 Даниъл Стърн (писател)
 Даниъл Стърн (психоаналитик)